Montero (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Montero (Santa Cruz), een plaats in deze gemeente in departement Santa Cruz